Makoto Kaneko ist der Name folgender Personen:

* Makoto Kaneko (Baseballspieler) (* 1975), japanischer Baseballspieler 
 Makoto Kaneko (Fußballspieler) (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Makoto Kaneko (Synchronsprecher, I), japanischer Synchronsprecher 
 Makoto Kaneko (Synchronsprecher, II), japanischer Synchronsprecher